Николай Витальевич Рудик (8 июня 1948, Краснодар — 6 марта 2002) — советский и российский актёр.

Родился в Краснодаре в 1948 году. Переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, окончил его в 1974 году. В 2001 году Николай Рудик тяжело заболел и в 2002 году умер.

Похоронен в Тосненском районе Ленинградской области, в посёлке Ульяновка, на кладбище, по улице Кладбищенская.

Фильмография 
 1972 — Командир счастливой «Щуки» — эпизоды.
 1974 — Фронт без флангов
 1988 — Трудно первые сто лет
 1989 — Ад, или Досье на самого себя — вор в законе
 1991 — Улыбка
 1998 — Серебряные головы
 2000 — Бандитский Петербург. Фильм 1. Барон — Череп
 2000 — Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат — Череп
 2001 — Бандитский Петербург. Фильм 3. Крах Антибиотика — Череп
 2002 — Не делайте бисквиты в плохом настроении — Стас

Озвучивание 
 2000 — Агент национальной безопасности — человек, отдавший Николаеву дневник Храмцова
 2001 — По имени Барон — Алексей Крымов

Примечания 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина